Castelnuovo (Assisi), plaats in gemeente Assisi
 Castelnuovo (Auditore), plaats in gemeente Auditore
 Castelnuovo (Montenegro), de naam in het Italiaans voor de stad Herceg Novi, Montenegro
 Castelnuovo (Napels), middeleeuwse burcht in Napels ook geschreven als Castel Nuovo
 Castelnuovo (Trente), gemeente in provincie Trente
 Castelnuovo d'Elsa, een plaats in de Italiaanse gemeente Castelfiorentino